Rambo se poate referi la:

 John Rambo, personajul fictiv din romanul First Blood (1972) 
 Rambo, o serie de filme cu Sylvester Stallone:
 Rambo I (1982)
 Rambo II (1985)
 Rambo III (1988)
 Rambo IV (2008)
 Rambo V (2019)

 Câteva jocuri video bazate pe aceste filme:
 Rambo (joc video din 1985)
 Rambo (joc Nintendo Entertainment System)
 Rambo: First Blood Part II (joc Master System)
 Rambo III (joc video)
 Rambo: The Force of Freedom, o serie animată pe baza filmului

Vezi și 
 Rambo, departament în Burkina Faso
 Rambo, mic cartier din Brooklyn 
 Rambo Amadeus, pseudonim pentru Antonije Pušić
 Dack Rambo (1941-1994), actor american